Wehlen steht für:
 Stadt Wehlen, Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Dorf Wehlen, Ortsteil von Stadt Wehlen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Wehlen (Bernkastel-Kues), Stadtteil von Bernkastel-Kues, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Wehlen (Undeloh), Ortsteil von Undeloh, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Wehlen (bis 1938 Dirwehlen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen), früherer Name von Pogranitschny (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Wehlen ist der Familienname folgender Personen:
 Emmy Wehlen (1886–1977), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Stadt Wehlen (Begriffsklärung)
 Wehlen-Bastei, Fähre auf der Oberelbe
 Welen
 Wehle
 Velen (Begriffsklärung)